Усадьба Климово — родовое имение Энгельгардтов в 31 км от города Ярцево.

Усадьба находилась в деревне Климово Духовщинского уезда (ныне Ярцевский район). Основана в конце XVIII века отставным гвардии поручиком Петром Платоновичем Энгельгардтом. Имелись большой усадебный дом, служебные и хозяйственные строения, большой парк с системой прудов. Рядом с усадьбой (в селе Фрол) у церкви находилась родовая усыпальница Энгельгардтов.

До XXI века сохранились несколько хозяйственных построек, остатки парка, могилы владельцев усадьбы.

См. также

Источники 
 Исторические усадьбы России 

Климово (усадьба)
Усадьбы Смоленской области
Ярцевский район